Il singolare del torneo di tennis Sedona Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Sell che ha battuto in finale Glenn Weiner 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Sébastien Lareau (primo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Steve Campbell (primo turno)

 Jeff Salzenstein (primo turno)
 Andrew Richardson (secondo turno)
 Geoff Grant (secondo turno)
 Cecil Mamiit (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sedona Challenger 1997